Horvátország
Krnica falu Marčana községben, Isztria megyében

Szlovénia
Krnica falu Gorje községben, Gorenjska régióban
Krnica falu Koper községben, Obalno-kraška régióban
Krnica falu Luče községben, Savinjska régióban